Sankt Georgen, psáno též St. Georgen (česky svatý Jiří) může být:

 Sankt Georgen am Fillmannsbach – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Sankt Georgen am Kreischberg – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Sankt Georgen am Längsee – obec v rakouské spolkové zemi Korutany
 Sankt Georgen am Reith – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Sankt Georgen am Walde – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Sankt Georgen am Ybbsfelde – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Sankt Georgen an der Gusen – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Sankt Georgen an der Leys – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Sankt Georgen an der Stiefing – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Sankt Georgen bei Grieskirchen – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Sankt Georgen bei Obernberg am Inn – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Sankt Georgen bei Salzburg – obec v rakouské spolkové zemi Salcbursko
 Sankt Georgen im Attergau – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Sankt Georgen im Lavanttal – obec v rakouské spolkové zemi Korutany
 Sankt Georgen im Schwarzwald – město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Sankt Georgen ob Judenburg – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko

historické názvy
 Svätý Jur (německy ) – město v Bratislavském kraji na Slovensku
 Jurské () – obec v Prešovském kraji na Slovensku
 Sfântu Gheorghe (německy ) – město v župě Covasna v Rumunsku

Související články 
 Svatý Jiří (rozcestník)
 San Giorgio
 St. George